Чернослободская во́лость — волость в составе Вытегорского уезда Олонецкой губернии.

Общие сведения 
Волостное правление располагалось в селении Казанская пустынь (Кондратовская).

В состав волости входили сельские общества, включающие 57 деревень:
 Агафоновское общество
 Анциферовское общество
 Кемское общество
 Окштамское общество
 Павшинское общество
 Потаповское общество
 Сойдинское общество
 Чернослободское общество

На 1890 год численность населения волости составляла 2795 человек.

На 1905 год численность населения волости составляла 3498 человек. В волости насчитывалось 577 лошадей, 686 коров и 1342 головы прочего скота.

В ходе реформы административно-территориального деления СССР в 1927 году волость была упразднена. В августе 1927 года вошла в состав образованного Андомского района.

В настоящее время территория Чернослободской волости относится в основном к Вытегорскому району Вологодской области.

Примечания

Ссылки 
 Список населенных мест Олонецкой губернии по сведениям за 1905 год
 Чернослободская волость

Волости Вытегорского уезда
Вытегорский район